Robert Hunter kan syfta på:

 Robert Hunter (politiker) (1941-2005), kanadensisk politiker
 Robert Hunter (cyklist) (född 1977), sydafrikansk cyklist
 Robert Mercer Taliaferro Hunter (1809-1887), amerikansk politiker
 Robert Hunter (låtskrivare) (1941-2019)